Robert Grosvenor kan syfta på flera personer, bland andra:

* Sir Robert Grosvenor, som levde under medeltiden
 Robert Grosvenor, 1:e markis av Westminster (1767–1845)
 Robert Grosvenor, 1:e baron Ebury (1801–1893)
 Robert Grosvenor, 5:e hertig av Westminster (1910–1979)
 Robert Grosvenor, 5:e baron Ebury (1914–1957)